Pleureuse est un mot qui peut faire référence à :

Tradition populaire 
 une plureuse professionnelle (ou pleureur, au masculin), une personne que l'on engage pour exprimer ou feindre le chagrin lors de funérailles, en particulier durant l’Antiquité ;
 Pleureuse dans l'Égypte antique ;
 La Llorona (littéralement, en langue espagnole : « la pleureuse »), une figure mythologique d’Amerique hispanique (en particulier au Mexique et au Venezuela).

Toponymes 
 L'Anse-Pleureuse, au Québec ;
 Cascade de la Pleureuse, en France.

Botanique 
 Mérule pleureuse

Voir aussi 
 Pleur